Adam Miller může být:

 Adam Miller (fotbalista) (* 1982) – anglický fotbalista
 Adam Miller (atlet) (* 1984) – australský atlet
 Adam Miller (baseballista) (* 1984) – americký baseballista
 Adam Miller (hudebník) – americký hudebník, člen kapely Chromatics